Населені пункти в Чехії:

 Їлем (Гавличкув-Брод)
 Їлем (Їндржіхув Градець)